programowalna pamięć tylko do odczytu
 przedwczesne pęknięcie błon płodowych
 Polska Rada Organizacji Młodzieżowych

Zobacz też 
 prom
 prom kosmiczny

de:PROM